Карл Фердинанд фон Буоль-Шауенштейн (нем. Karl Ferdinand von Buol-Schauenstein, 17 мая 1797, Вена — 28 октября 1865, Вена) — австрийский дипломат и государственный деятель. Министр-президент Австрийской империи в 1852—1859 годах.

Биография 
Карл Фердинанд фон Буоль-Шауенштейн родился в городе Вене в знатной семье. Отец — Иоганн Рудольф фон Буоль (ум. 1834), в 1816—1823 возглавлял австрийскую делегацию в Бундестаге Германского союза.

Карл поступил на австрийскую дипломатическую службу, был посланником в Бадене (1828—1838), Вюртемберге (1838—1844), Сардинии (1844—1848), России (1848—1850). В 1850—1851 годах — представитель на германской конференции министров в Дрездене. В 1851—1852 годах — посол в Великобритании.

Был ближайшим сотрудником князя Феликса цу Шварценберга, министр-президента Австрии в 1848—1852 годах. После внезапной смерти Шварценберга в апреле 1852 года, Буоль возглавил правительство и министерство иностранных дел.

После начала Крымской войны (1853), вопреки ожиданиям российского императора Николая I занял позицию враждебного нейтралитета, поскольку опасался расширения влияния России на Балканах. Позиция Австрии не позволила России сосредоточить достаточную военную группировку в Крыму и способствовала победе в войне англо-франко-турецко-сардинской коалиции. В 1856 году — представитель Австрии на Парижском конгрессе, участвовал в выработке Парижского трактата.

Лишившись поддержки России, Австрия была вынуждена вступить в Австро-итало-французскую войну за Ломбардию. После поражения в войне, 21 августа 1859 года, Буоль отправлен в отставку.

Умер 28 октября 1865 года в родном городе.

Оценки личности 
Человек он был довольно посредственный и по способностям, и по уму, и по образованию; был лишь дельным и усердным чиновником. Никогда не знал он меры в своем низкопоклонстве перед силой, — сначала перед Николаем I, особенно когда побывал австрийским послом в Петербурге в 1848—1850 гг., потом перед Наполеоном III, — и никогда не умел держать себя в руках, когда им овладевала уверенность в своем положении и хотелось показать это противнику, которого он считал в данный момент слабым.

Награды 
 Орден Белого орла (14 ноября 1850, Российская империя).

Примечания

Ссылки 
 
 Wolfgang Wurzbach: Josef Kriehuber und die Wiener Gesellschaft seiner Zeit, II. Band, Walter Krieg Verlag Wien, 1957
 Buol-Schauenstein von Friedberg, Straßburg und Ehrenfels, Karl Ferdinand Graf von // Биографический словарь Австрийской империи.

Послы Австрии в России
Министры иностранных дел Австрии
Министры-президенты Австрии
Почётные граждане Вены